Herne Hill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Herne Hill (del av en befolkad plats i Australien), Western Australia, Swan,

Storbritannien 

 Herne Hill, London är en stadsdel i Lambeth och Southwark i London, Storbritannien, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar